Orde van de Gouden Ster (Oekraïne)
 Orde van de Gouden Ster (Vietnam)